Омар Абдулла эль-Мохейши (; 1941 — 1984) — ливийский военный деятель, член Совета Революционного Командования (1969—1975), офицер по званию, черкес по происхождению.

Биография 
После прихода в 1969 году к власти в Ливии Муаммара Каддафи Мохейши вошёл в состав Совета Революционного Командования, получил взамен прежнего звания офицера звание майора. 
 В 1975 году Мохейши участвует в заговоре против новой ливийской власти, после его провала его исключают из руководства страны, сам Мохейши сбегает из Ливии. 
 С 1976 по 1983 годы жил в Египте, Тунисе, Марокко. 
 Во время его пребывания в Египте Каддафи пытался устранить Мохейши. 
 В 1983 году марокканские власти выдали Омара Мохейши ливийским властям. 
Его убили в январе 1984 года.

См. также 
 Черкесы в Ливии, Черкесы в Турции, Черкесы в Израиле, Черкесы в Иордании, Черкесы в Сирии

Персоналии по алфавиту
Умершие в 1984 году
Муаммар Каддафи
Политики Ливии